Verwer ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham de Verwer (genannt van Burghstrate; * zwischen 1585 und 1600, † 1650), holländischer Marinemaler
 Adriaan Pietersz Verwer (um 1655–1717), niederländischer Kaufmann, Philologe, Dichter
 George Verwer (* 1938), Missionar
 Jan G. Verwer (* 1946), niederländischer Mathematiker
 Justus de Verwer (* um 1625/26, † vor 1688), holländischer Marinemaler; Sohn von Abraham de Verwer